Тамара Серафимовна Лютова (25 июля 1932 ― 7 августа 2008) ― передовик советской транспортной отрасли, почётный гражданин города Мурманска (1998), заслуженный работник транспорта РСФСР, почётный работник транспорта России.

Биография 
Тамара Серафимовна Лютова родилась 25 июля 1932 года в селе Ивановка Омской области. В город Мурманск она переехала в 1958 году после завершения обучения в Омском автодорожном институте. Стала работать по специальности. В 1964 году была назначена директором Мурманского пассажирского автотранспортного предприятия. В 1991 года избрана на должность генерального директора акционерного общества «Такси». Общий стаж в транспортной отрасли в службе такси города Мурманска составил 42 года. Под её руководством предприятие смогло с честью пройти испытания на прочность в условиях рыночной экономики и сохранило производственный и трудовой потенциал автопарка.

Как руководитель транспортного предприятия она смогла организовать внедрения на производстве новых форм и методов работы, создала благоприятные условия труда и отдыха работников таксопарка. Во время её работы были построены закрытые стоянки для машин, блоки вспомогательных цехов, физкультурно-оздоровительный комплекс, а также ряд стоянок для частных автомобилей.

Активно занималась общественно-политической деятельностью. На протяжении 22 лет избиралась депутатом Мурманского городского совета, возглавляла городскую комиссию по транспорту и связи, трудилась на общественных началах в областном Женском совете. До 2003 года была руководителем территориальной избирательной комиссией города Мурманска. Организатор и руководитель Мурманского городского отделения общественной приемной полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

Неоднократно награждалась государственными наградами СССР и России и почётными званиями.

Решением Мурманского городского Совета I созыва от 29 сентября 1998 года удостоена звания "Почётный гражданин города Мурманска".

Проживала в городе Мурманске. Умерла 7 августа 2008 года.

Награды и звания 
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Почёта
 Медаль «Ветеран труда»
 другими медалями.
 Заслуженный работник транспорта РСФСР
 Почётный работник транспорта России
 Почётный гражданин города Мурманска (29.09.1998)

Примечания

Ссылки 
 Тамара Серафимовна Лютова
 Биография Тамары Лютовой

Почётные граждане Мурманска
Выпускники Сибирского автомобильно-дорожного университета
Депутаты Мурманского городского совета
Похороненные на Новом мурманском кладбище